Komariwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Komarowka) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Komariwka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske

Oblast Charkiw:
Komariwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Komariwka (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk

Oblast Chmelnyzkyj:
Komariwka (Slawuta), Dorf im Rajon Slawuta

Oblast Kiew:
Komariwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw

Oblast Lwiw:
Komariwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw

Oblast Odessa:
Komariwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
Komariwka (Welyka Mychajliwka), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka

Oblast Poltawa:
Komariwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky

Oblast Riwne:
Komariwka (Dubno), Dorf im Rajon Dubno
Komariwka (Kostopil), Dorf im Rajon Kostopil

Oblast Schytomyr:
Komariwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
Komariwka (Hluchiw), Dorf im Rajon Hluchiw
Komariwka (Ochtyrka), Dorf im Rajon Ochtyrka

Oblast Ternopil:
Komariwka (Bereschany), Dorf im Rajon Bereschany
Komariwka (Kremenez), Dorf im Rajon Kremenez
Komariwka (Monastyryska), Dorf im Rajon Monastyryska

Oblast Tscherkassy:
Komariwka (Solotonoscha), Dorf im Rajon Solotonoscha
Komariwka (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf im Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj

Oblast Tschernihiw:
Komariwka (Nischyn), Dorf im Rajon Nischyn
Komariwka (Itschnja), Dorf im Rajon Itschnja
Komariwka (Mena), Dorf im Rajon Mena
Komariwka (Ripky), Dorf im Rajon Ripky

Oblast Winnyzja:
Komariwka (Teplyk), Dorf im Rajon Teplyk

Siehe auch
 Komariw